Carriage Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carriage Hill (Tennessee), Stadtteil von Signal Mountain
 Carriage Hill (Virginia) im Montgomery County
 Carriage Hill (Washington) im Lewis County